Ю́джин () — чоловіче ім'я, англійська форма імені Євген.

 Юджин — місто в штаті Орегон
 Юджин — місто в штаті Індіана